Raixid-ad-Din, historiador persa
 Raixid-ad-Din Sinan, cap ismaïlita de Síria al segle XII